Scarlett Strallen – attrice, soprano e ballerina inglese
 Summer Strallen – attrice, cantante e ballerina inglese
 Zizi Strallen – attrice, cantante e ballerina inglese